

Biologia 
Ursus – genere della famiglia degli orsi

Cinema 
Ursus – film peplum del 1922 di Pio Vanzi
Ursus – film peplum del 1961 di Carlo Campogalliani

Personaggi 
Ursus – uno dei protagonisti di Quo vadis? (1894) e dei numerosi film tratti dal romanzo di Henryk Sienkiewicz 
Ursus – uno dei protagonisti del romanzo L'uomo che ride di Victor Hugo 
Ursus – personaggio del franchise Il pianeta delle scimmie

Trasporti
Ursus C 45 – Modello di trattore agricolo prodotto dalla polacca Ursus
Ursus– Pontone-gru (archeologia industriale)

Altro 
Ursus – birrificio romeno nella città di Cluj-Napoca
Ursus – azienda di macchine agricole polacca di Varsavia
 Ursus – frazione di Varsavia, in Polonia